Ström est un patronyme suédois pouvant désigner:

Patronyme
 (1892-1962), homme politique suédois
 (1901-1986), skieur suédois de cross-country
 (1888-1957), acteur de film suédois
 (1822-1889), chanteuse d'opéra suédoise
Eva Ström (né en 1947), médecin et écrivaine suédoise
 (né en 1947), joueur suédois de handball
 (1880-1948), homme politique et éditeur suédois
 (1778-1856), botaniste et chercheur suédois en foresterie
 (né en 1977), chanteur et écrivain suédois
 (né en 1951), musicien rock suédois
 (1867-1952), officier et cavalier suédois
 (né en 1975), joueur suédois de hockey sur glace
 (né en 1977), boxeur suédois

Toponyme

Stockholms ström, cours d'eau de Stockholm
Motala Ström, fleuve émissaire du lac Vättern

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois
Homonymie de toponyme